Phonemik ist ein abhängig vom Kontext unterschiedlich verwendete Bezeichnung der Linguistik. Sie wird heute verwendet als:

 Synonym für Phonologie oder als
 Oberbegriff für (segmentale) Phonologie und Prosodie

Die gleichen Bedeutungen weist auch die Bezeichnung Phonematik auf, weshalb die beiden Bezeichnung auch als Synonyme betrachtet werden.

Historisch wurde der Begriff im amerikanischen Strukturalismus in Abgrenzung gegen den europäischen Strukturalismus der Prager Schule als Bezeichnung für synchronische Phonologie gebraucht, da seit der Zeit der Junggrammatiker der Begriff „Phonologie“ mit diachronischen Ansätzen verknüpft war.

Literatur 
 Hadumod Bußmann (Hrsg.): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. Auflage. Kröner, Stuttgart 2002, ISBN 3-520-45203-0, S. 512.
 Helmut Glück (Hrsg.), unter Mitarbeit von Friederike Schmöe: Metzler Lexikon Sprache. 3., neu bearbeitete Auflage. Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, ISBN 3-476-02056-8, S. 489.

Weblinks 

Theoretische Linguistik